Der Kanton Les Deux-Sorru war bis 2015 ein französischer Eahlkreis im Arrondissement Ajaccio, im Département Corse-du-Sud und in der Region Korsika. Sein Hauptort war Vico. Er bestand aus elf Gemeinden: Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 François Colonna (DVD).

Der Kanton war 301,09 km² groß und hatte 2489 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden 

Lesdeuxsorru
Aufgelöst 2015